AMG pode referir-se a:

 All Media Guide - é uma base de dados online
allmovie, All Movie Guide 
allmusic, All Music Guide
allgame, All Game Guide
 AM General
 Mercedes-AMG - uma empresa preparadora de veículos e motores esportivos vinculada à marca Mercedes-Benz
 AMG Motorsport - uma equipe de automobilismo brasileira

Desambiguação